

Cinema 
 Take It to the Limit – documentario del 1980 diretto da Peter Starr 
 Take It to the Limit – film del 2000 diretto da Sam Kieth

Musica 
 Take It to the Limit – singolo degli Eagles del 1975, dall'album One of These Nights
 Take It to the Limit – album di Willie Nelson con Waylon Jennings del 1983
 Take It to the Limit – traccia dell'album The Time of the Oath degli Helloween del 1996
 Take It to the Limit – album degli Hinder del 2008